Ranilia är ett släkte av kräftdjur. Ranilia ingår i familjen Raninidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Ranilia